SBQ steht für:
 Sociedade Brasileira de Química, Herausgeber des Journal of the Brazilian Chemical Society ('J. Braz. Chem. Soc.')
 Sibi Airport (IATA-Code), Flughafen von Sibi, Belutschistan (Pakistan)

sbq steht für:
 Sileibi (ISO-639-3-Code), eine der Madangsprachen innerhalb der Trans-Neuguinea-Sprachen

Abkürzung